San Andrés de Machaca (gemeente), een Boliviaanse gemeente
San Andrés de Machaca (plaats), een plaats in deze gemeente